Toponímia:
 Montaner (Pirineus Atlàntics), municipi francès al departament dels Pirineus Atlàntics (regió de l'Aquitània)
 Montaner (la Molsosa), masia del municipi de la Molsosa (Solsonès)
 Vescomtat de Montaner, jurisdicció feudal del comtat de Bigorra i després part del Bearn 
 Prat Montaner, paratge a cavall dels termes municipals de Cabó (Alt Urgell) i Conca de Dalt (Pallars Jussà) 
 Borda de Montaner, borda de Segan al municipi de Conca de Dalt (Pallars Jussà) 
 Cal Montaner (Castellfollit del Boix), masia del municipi de Castellfollit del Boix a la comarca del Bages 
 Cantó de Montaner, cantó del departament francès dels Pirineus Atlàntics (regió d'Aquitània, França) 
 Manent e Montaner, municipi francès al departament del Gers (regió de Migdia-Pirineus)
 Serra de Montaner, serra al sud del municipi de la Molsosa (Solsonès)
 Biografies:
 Aina Montaner Rotger (Palma, 1944), filòloga mallorquina 
 Alberto Montaner Frutos (Saragossa, 1963), historiador aragonès 
 Antonio Montaner Castaño (Villanueva de la Serena, província de Badajoz, 1880 - ?), jurista i polític extremeny radicat a Barcelona
 Carles Montaner i Soler (Vilafranca del Penedès, ~1963), ciclista i pilot de motociclisme català
 Carme Montaner i Serra (Barcelona, 1894? - 1928), bibliotecària i professora catalana
 Jaime Montaner (Tacuarembó ? - 1997), polític uruguaià pertanyent al Partit Colorado
 Josep Maria Montaner Martorell (Barcelona, 1954), arquitecte i catedràtic universitari
 Concha Montaner (1981-), atleta valenciana